Urteaga oder Urtiaga ist der Familienname folgender Personen:

 Domingo Urtiaga, 15.–16. Jahrhundert, spanischer Steinmetz und Kirchenbauer
 Benito Urteaga (1946–1976), argentinischer Marxist
 Irma Urteaga (1929–2022), argentinische Komponistin und Pianistin
 Juan Urteaga (* 1972), US-amerikanischer Sänger und Musikproduzent
 Juan Urteaga Loidi (1914–1990), spanischer Organist, Chorleiter, Musikpädagoge und Komponist
 León Angel Olano y Urteaga (1891–1970), römisch-katholischer Geistlicher und Apostolischer Vikar
 Mario Urteaga Alvarado (1875–1957), peruanischer Maler